Центральноамериканские игры () — региональные комплексные спортивные соревнования среди атлетов Центральной Америки, проводящиеся под управлением Центральноамериканской спортивной организации (). Официально признаются Международным олимпийским комитетом в качестве региональных игр.

История 

15 июля 1972 года в Гватемале была образована Центральноамериканская спортивная организация (ORDECA). Её членами являются национальные олимпийские комитеты 7 стран Центральной Америки — Белиза, Гватемалы, Гондураса, Коста-Рики, Никарагуа, Панамы и Сальвадора. Основной целью ORDECA стало проведение комплексных спортивных соревнований — Центральноамериканских игр, первые из которых прошли в ноябре—декабре 1973 года в Гватемале с участием 966 атлетов из 6 государств. Периодичность проведения соревнований неоднократно менялась, а с 2013 установлена раз в четырёхлетие в послеолимпийский год. В последних из состоявшихся Игр приняло участие 2738 спортсменов, представлявших 7 государств.

Центральноамериканские игры

Страны-участницы

Таблица медалей 
В приведённой таблице указано количество вручённых медалей за всю историю Центральноамериканских игр.

Виды спорта

Примечания

См. также 
 Панамериканские игры
 Игры Центральной Америки и Карибского бассейна
 Южноамериканские игры
 Боливарианские игры
 Волейбол на Центральноамериканских играх

Ссылки 
 ORDECA

Спорт в Америке